Queen Charlotte Sound bezeichnet:

 Queen Charlotte Sound (Kanada), eine Meerenge in British Columbia in Kanada
 Queen Charlotte Sound (Neuseeland), einen Meeresarm in Neuseeland, Teil der Marlborough Sounds